Иван Борковский:
 Борковский, Иван (1897—1976) — украинский и чехословацкий археолог, доктор исторических наук, исследователь Пражского града.
 Борковский, Иван Фомич (1831—1917) — статистик, заведующий Отделом статистики и картографии Министерства путей сообщения, генерал от инфантерии.